Пиједрас Гордас има више значења:

 Пиједрас Гордас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пиједрас Гордас (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику